Une machine de Von Neumann peut faire référence à :

 L'architecture de von Neumann, un modèle conceptuel d'architecture informatique
 La machine IAS, ordinateur conçu dans les années 1940 et basé sur l'architecture de Von Neumann
 Des machines autoréplicatives :
 constructeurs universels
 s
 Des nanorobots capable d'autoréplication